«Коса на камень» — шестой студийный альбом группы «Вежливый отказ», вышедший в 1997 году.

История создания 
Работа над альбомом началась в 1994 году, когда Романом Сусловым была написана первая за долгие годы песня — «Припадок». Основная часть работы пришлась на 1996 год, когда были написаны тексты примерно к двадцати песням, часть из которых вошла в следующий альбом «Отказа» — «Герань». За время, прошедшее с момента записи предыдущей работы, группа пополнилась двумя новыми участниками, составившими духовую секцию: трубачом Андреем Соловьёвым и саксофонистом Павлом Тонковидом, в связи с чем в музыкальном плане произошёл очередной разворот. Песни обросли более «популярными» ритмами, одна из них («Большевик») даже исполнялась на Красной площади в разгар тогдашних политических баталий.

В 2011 году лейблом «Геометрия» было выпущено переиздание альбома. DVD-бонус включает сделанную в экспериментальной манере съемку полуторачасового концерта в клубе Tabula Rasa осенью 96-го и «отказническую» телепрограмму «Антропология» Дмитрия Диброва (февраль 1998). Издание дополнено двуязычным буклетом нетрадиционного формата с фотографиями участников группы тех лет и искусствоведческими текстами.

Список композиций 
 Родной язык
 Качка (песня финских моряков)
 Коля и Соловей
 Большевик
 Город
 Рок энд Ролль
 Жаль
 Песня счастья
 Песня отчаяния
 Припадок
 Полоса неудач

Участники записи 
 Роман Суслов — гитара, вокал
 Дмитрий Шумилов — бас-гитара
 Максим Трефан — фортепиано
 Андрей Соловьёв — труба
 Павел Тонковид — саксофон
 Михаил Митин — ударные
 Аркадий Шилклопер - флюгельгорн (1, 7)

Авторы текстов 
 Роман Суслов — 1-7, 10
 Анна Арциховская-Кузнецова — 1, 3-7, 11
 Аркадий Семёнов — 1
 Александр Слынек — 4, 5, 7
 Владимир Седов — 11
 Автор неизвестен — 9

Примечания 

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы группы «Вежливый отказ»